ABN AMRO World Tennis Tournament 2019 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 500 с призовым фондом в размере около 1843 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

В 2019 году турнир будет проходить в период с 18 февраля по 24 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Феликс Оже-Альяссим
  Тьягу Монтейру
  Тиагу Зайбот Вилд

Теннисисты, победившие в квалификации:
  Хуан Игнасио Лондеро
  Уго Деллиен
  Элиас Имер
  Каспер Рууд
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Карлос Берлок

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Томас Беллуччи /  Рожериу Дутра да Силва
  Тьягу Монтейру /  Фернандо Ромболи

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Рио-де-Жанейро
Теннис
Февраль 2019 года
Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису по годам